Гарвин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара-Экстремения. Занимает площадь 38,27 км². Население — 97 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса